Die Gruppa A 1938 war die dritte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. Mai und endete am 14. November 1938.

Spartak Moskau gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor ZDKA Moskau zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft und mit dem Gewinn des Pokals auch das Double.

Modus 
Die Liga wurde auf 26 Mannschaften erweitert. Diese spielten an 25 Spieltagen jeweils einmal gegeneinander. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die letzten zwölf Teams stiegen in die Gruppa B ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1938
1938